Зелёный берет:
 Зелёный берет — название головного убора (берета) зелёного цвета. 
 «Зелёный берет» — название военнослужащего из состава Сил специального назначения армии США, также известных как «Зелёные береты» (Green Berets).